Cette page répertorie les résultats détaillés de l'édition 1968 du tournoi de tennis professionnel de Roland-Garros.

Faits marquants 
Il s'agit du premier tournoi du Grand Chelem Open. Le tournoi est un grand succès puisque les recettes sont trois fois supérieures à celles de l'année précédente malgré une avalanche de forfaits constatés lors des premiers tours en raison des évènements de Mai 68 qui bloquent les transports. Seuls six joueurs professionnels sont alignés mais ceux-ci sont alors les meilleurs mondiaux et occupent les 6 premières têtes de série : Rod Laver, Ken Rosewall, Andrés Gimeno, Roy Emerson, Pancho Gonzales et Fred Stolle.

A l'issue de l'épreuve des Qualifications, permettant aux 8 vainqueurs du 3ème et dernier tour, de rejoindre le tableau final, Pierre Ostertag, le juge-arbitre, s'apercevant qu'il dispose alors de 135 engagés, pour 128 places, est contraint d'organiser un pré-tour de 7 matches (fait unique dans l'histoire des Grands Chelems !), dont est "victime" le Français Bernard Boutboul, issu des Qualifications...

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1968 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 
 

1968
France
France
Tennis en France en 1968
Tennis en mai 1968
Tennis en juin 1968